Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, није бранила Шонте Хауард Лоу из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичарки из 13 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у бацању копља са њиховим најбољим резултатом у сезони 2013, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Норма за улазак у финале била је 1,95 м. Норму је прескочило 7 такмичарки (КВ), а две су се квалификовале према постигнутом резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани